Pierwsza wojna chińsko-japońska (1894-1895)
 Druga wojna chińsko-japońska (1937-1945)